Magische cirkel (magie), een kring waarbinnen zich een magisch ritueel voltrekt
 Magische cirkel (wiskunde), een Chinese getallencirkel met bijzondere eigenschappen

Zie ook 
 Magic Circle (doorverwijspagina)